Absence peut désigner :
 absence, en droit français, la non-présence d'un individu ;
 absence, en droit québécois, une condition qui permet de nommer un tuteur à l'absent dans le cas d'un individu disparu ;
 absence, en médecine, un phénomène lié à l'épilepsie ;
 Absence, un album de Dälek, sorti en 2004.

The Absence peut désigner :
 The Absence, un groupe de death metal américain ;
 The Absence, le troisième album studio de Melody Gardot commercialisé en 2012 ;
 The Absence, le second album studio du groupe américain Luna Mortis.

Homonymie de titre